McAfee steht für

 das amerikanische Unternehmen McAfee
 das Antivirenprogramm McAfee VirusScan

McAfee ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McAfee (* 1967), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Annalena McAfee (* 1952),  britische Journalistin und Schriftstellerin
 Anndi McAfee (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 George McAfee (1918–2009), US-amerikanischer Footballspieler
 John McAfee (1945–2021), britisch-amerikanischer Unternehmer, Gründer von McAfee
 Mildred McAfee (1900–1994), US-amerikanische Akademikerin
 Pat McAfee (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler, Wrestlingkommentator und Talkshowhost
 Robert B. McAfee (1784–1849), US-amerikanischer Politiker